Повелительница горы (Фьядльконан, ) — женское олицетворение (национальная персонификация) Исландии. В образе Повелительницы горы отображено глубоко укоренившееся желание исландцев быть независимой нацией. Будучи национальным символом, Фьядльконан воплощает стремление исландцев к независимости. Повелительница гор изображается светловолосой (как большинство исландцев). Зачастую она одета в синее или чёрное платье и белый головной убор.

Образ в поэзии 
Впервые Повелительница горы была описана в поэме Ofsjónir Эггерта Олафсона, (1752), однако её имя было упомянуто в первый раз в поэме Eldgamla Ísafold Бьярна Тораренсена. Начиная с того времени она стала хорошо известным символом в исландской поэзии.
 Повелительница горы 
была нашим священным символом поклонения 
этой суровой природе. 
Дикая красота, едва сдерживаемая в её кристально чистых глазах, 
— архетип исландских гор.

Изображение образа 

В 1864 и 1866 годах был опубликован английский перевод исландских народных сказок под названием «Исландские легенды», собранных Йоном Арнасоном. В этом издании присутствует изображение «женщины гор», выполненное немецким художником Й. Б. Цвекером, который детализировал образ Фьяллконан при помощи Эйрикура Магнуссона, одного из переводчиков. Магнуссон описал изображение в письме к Йону Сигурдссону 11 апреля 1866 года.
Другой образ Повелительницы гор создан Бенедиктом Грёндалем на памятной открытке к национальному празднику в 1874 году. Одежда Повелительницы гор впервые представлена в Виннипеге (Канада) в 1924 году.

Образ в национальных традициях 
С момента основания Исландской республики в 1944 году, чтение поэмы «Повелительницы горы» в день независимости (17 июня) стало исландской традицией. Женщина в образе Повелительницы гор, одетая в праздничный исландский национальный костюм и декламирующая стихотворение, принимает участие в ежегодных празднествах в честь Дня независимости Исландии. Она олицетворяет дух исландской нации и природы Исландии. Образ Повелительницы гор во многом является наследием периода романтизма, который пришёлся на то время, когда на острове совершались первые шаги к независимости Исландии.

Примечания

Ссылки 
 Fjallkonan 
 Description of the drawing of J.B. Zweck by Eiríkur Magnússon in a letter to Jón Sigurðsson. 
 Icelandic Legends volume 2  in Google Books
 Picture designed by Benedikt Gröndal
 The poem 'Eldgamla Ísafold' by Bjarni Thorarensen
 List of women who have represented Fjallkonan.
  

Символы
Национальные персонификации
Культура Исландии
Вымышленные женщины